Aéroport d'Oslo peut faire référence à :
 aéroport d'Oslo-Gardermoen, le principal aéroport de la ville ;
 aéroport d'Oslo-Rygge, l'aéroport secondaire d'Oslo, principalement utilisé pour les vols low-cost et privés ;
 aéroport d'Oslo-Fornebu, un ancien aéroport, l'aéroport principal entre 1939 et 1998.